Tejas puede referirse a:

Aeronaves
El caza indio HAL Tejas.
El caza indio en desarrollo HAL Tejas Mk2.

Construcción
 El plural de teja, pieza con la que se forman cubiertas en los edificios;

Toponimia
 Texas, estado de los Estados Unidos; 
 Tejas, barrio del municipio de Humacao, Puerto Rico; 
 Tejas, barrio del municipio de Las Piedras, Puerto Rico; o
 Tejas, barrio del municipio de Yabucoa, Puerto Rico.

Historia
 Coahuila y Tejas, uno de los 19 estados mexicanos durante la Primera República Federal;

Gastronomía
Tejas, dulce peruano, originario de Ica, que consiste en un trozo de fruta, generalmente pecanas, relleno de manjar blanco y bañado en fondant blanco.
 Tejas, pasta, seca o de té, con almendras enteras bañadas con una ligera película de yema de huevo y un suave toque cítrico, cocida al horno, y de forma que recuerda a la de una teja.

Mitología
 Agní-Tejas, uno de los derivados de la deidad hindú Agni.

Música
 Tejas, álbum de la banda estadounidense de hard rock ZZ Top;